Eiland Amsterdam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Untungjawa (ö i Indonesien), Jakarta, 
 Pulau Amsterdam (ö i Indonesien), Papua Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar